ДПМ может означать:

в политике:
 ДПМ () — Демократическая Партия Молдовы (одна из основных политических партий Республики Молдова)

в технике:
 ДП-М (изначально ДПМ) — Дизель-Поезд Мытищинский (обозначение дизель-поезда модели 770.10 ОАО «Метровагонмаш»)
 ДПМ — Дегтярёва Пехотный Модернизированный (модернизированный вариант пулемёта ДП системы Дегтярёва)
 ДПМ — Дымосос Пожарный Механический

в энергетике
 ДПМ — договор о предоставлении мощности. Регулирует отношения, связанные с осуществлением инвестиционной деятельности по вводу новых генерирующих мощностей в энергетике. Заключая договор о предоставлении мощности, поставщик принимает на себя обязательства по строительству, и вводу в эксплуатацию новых генерирующих объектов, а им, в свою очередь, гарантируется возмещение затрат на строительство генерирующих объектов через повышенную стоимость мощности.

Примечания